Кнаке — фамилия. Известные носители:
 Кнаке, Кристиане (1962) — восточногерманская пловчиха.
 Кнаке-Завадский, Станислав (1858—1930) — польский актёр, режиссёр, сценарист и педагог.